Theopompa är ett släkte av bönsyrsor. Theopompa ingår i familjen Liturgusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Theopompa